A Liga de Futebol Indoor (Liga de Fútbol Indoor em castelhano), conhecida por Liga Fertibéria por razões de patrocínio, é uma competição de Espanha para antigos jogadores de futebol de onze, organizada pela Asociación de Fútbol Indoor.

História 
Em 2002, organizou-se um torneio de Natal em Guadalajara (Espanha) entre os jogadores veteranos do Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Betis e Real Madrid, que foi vencido pelo Real Madrid. A aceitação por parte do público resultou, em 2004, 2005, 2006 e 2007 novas edições sendo organizadas sob o nome de Torneio dos Reis, assim como torneios locais em Sevilha e Valência.

Esta iniciativa acabou dando origem ao que mais tarde se tornou o Campeonato de Liga, organizada por associações de veteranos dos clubes participantes, assim como a Copa do Mundo de 2006, realizada em Jerez de la Frontera e do Campeonato Europeu de 2008, realizado em Valência.

Em 2012, esta liga incluiu pela 1ª vez clubes estrangeiros: O FC Porto de Portugal e o Club de Fútbol América do México.

Em 2013, esta liga volta a ter o FC Porto como convidado estrangeiro.

Em 2014, o FC Porto torna-se o primeiro clube não espanhol a ganhar a Liga Fertibéria.

Vencedores

Campeonato

Taça de Espanha

Supertaça

Palmarés

Ligações externas 
 

Futebol Indoor